Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two es una próxima película de espías y acción estadounidense de 2024, protagonizada por Tom Cruise, quien repite su papel de Ethan Hunt, y escrito y dirigido por Christopher McQuarrie. Será la octava y última entrega de la serie de películas Misión imposible, y la cuarta película de la serie que será dirigida por McQuarrie, después de   Rogue Nation  y  Fallout . La película está protagonizada por Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett y Frederick Schmidt, todos los cuales repiten sus papeles de las películas anteriores, junto con Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney,  Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss y Cary Elwes que se unirán a la franquicia.

 Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two esta programada para ser lanzada en los Estados Unidos el 28 de junio de 2024 por Paramount Pictures.

Reparto 

Además, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Rob Delaney,  Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes, Lampros Kalfuntzos y Greg Tarzan Davis han sido seleccionados para papeles no revelados.  McQuarrie describió el personaje de Atwell como una "fuerza destructiva de la naturaleza", mientras que Atwell explicó que las lealtades de su personaje son "algo ambiguas" y dijo: "He estado viviendo en una crisis existencial desde octubre, pensando '¿quién soy yo? ¿quién soy yo?' Un actor en busca de un personaje ... Hay ambigüedad ... lo interesante que estamos explorando es su resistencia a una situación en la que se encuentra. Cómo comienza, dónde se convierte. El viaje de lo que entra y qué se le pide y potencialmente dónde termina ".

Producción 
El 14 de enero de 2019, Cruise anunció inicialmente que la séptima y octava película de "Misión: Imposible" se filmaría secundaria con McQuarrie escribiendo y dirigiendo ambas películas para Lanzamientos del 23 de julio de 2021 y del 5 de agosto de 2022. Sin embargo, en febrero de 2021, Deadline Hollywood reveló que Paramount había decidido no seguir adelante con ese plan. En febrero, Ferguson confirmó su regreso para la séptima entrega, mientras que Hayley Atwell y Pom Klementieff se unieron al elenco de la película en septiembre. En diciembre, Simon Pegg confirmó su regreso para la película, mientras que Shea Whigham también fue elegida.

Nicholas Hoult se unió al elenco en enero de 2020, junto con Henry Czerny, quien repetirá su papel como Eugene Kittridge por primera vez desde la película de 1996.
Vanessa Kirby también anunció que regresaría para ambas películas. Sin embargo, debido a conflictos de programación, Hoult fue reemplazado por Esai Morales para ambas películas.

En febrero de 2021, Deadline Hollywood informó que la película ya no se filmará consecutivamente con Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. En noviembre, según los informes, el director estaba en el proceso de reescribir la película, y el rodaje comenzó poco después de que terminara la producción de la séptima película. Se anunció que las películas séptima y octava serán una despedida para Ethan Hunt.

Estreno
La película está programada para estrenarse el 28 de junio de 2024. It was previously set for release on August 5, 2022, pero se retrasó hasta el 4 de noviembre de 2022, July 7, 2023, y luego a la fecha actual debido a la pandemia de COVID-19.

Referencias 

Películas de Misión imposible
Películas de acción de Estados Unidos
Películas de acción suspenso de los Estados Unidos
Películas de Estados Unidos
Secuelas de películas
Películas basadas en series de televisión
Películas de Tom Cruise
Películas de 2024
Películas en inglés
Cine de acción de los años 2020
Películas de espionaje
Películas pospuestas debido a la pandemia de COVID-19
Películas de aventuras
Películas de Bad Robot Productions
Películas de Skydance Productions
Películas de Paramount Pictures